Mikaele Kulimoetoke (né en 1963), homme politique français, sénateur de Wallis-et-Futuna depuis 2020, petit-fils du roi Tomasi Kulimoetoke II ;
 Tomasi Kulimoetoke Ier, roi coutumier (lavelua) d'Uvea (Wallis-et-Futuna) de 1924 à 1928 ;
 Tomasi Kulimoetoke II (1918-2007), roi coutumier (lavelua) d'Uvea (Wallis-et-Futuna) de 1959 à 2007.